Пьер Бриан (, род. 30 сентября 1940, г. Анже, Франция) — французский  древности, эллинист и востоковед, специалист по империям Ахеменидов и Александра Македонского. Эмерит-профессор Коллеж де Франс.

Окончил Университет Пуатье, где учился в 1960—5 гг., со степенью агреже по истории.

В 1972 году с работой по Антигону получил докторскую степень.

В 1996 г. приглашённый профессор Чикагского ун-та.

В 1999—2012 гг. занимал кафедру в Коллеж де Франс.

Основатель сайта «achemenet.com».

Членкор французской Академии надписей и изящной словесности (1998), Британской академии (2009).

Почётный доктор Чикагского ун-та (1999).

Его книга «Alexander the Great and His Empire» посвящена имперским завоеваниям Александра Македонского.
Книга «Darius in the Shadow of Alexander» посвящена Дарию III.

Том Холланд в Wall Street Journal называл Бриана «одним из самых блестящих историков древности, работающих сегодня».

Работы 
 На англ. языке
 Alexander the Great and His Empire: A Short Introduction (пер. Amélie Kuhrt) (2012) ISBN 9780691154459
 Darius in the Shadow of Alexander (пер. Jane Marie Todd) (2015) ISBN 9780674493094
На русском языке

Примечания

Ссылки 
 На сайте Коллеж де Франс
 На сайте французской Академии надписей и изящной словесности
 http://www.achemenet.com

Антиковеды Франции
Востоковеды Франции
Эллинисты
Специалисты по эллинизму‎
Почётные профессора Коллеж де Франс
Почётные доктора Чикагского университета
Члены-корреспонденты французской Академии надписей и изящной словесности
Члены-корреспонденты Британской академии